Комо — річка у Екваторіальній Гвінеї та Габоні.

Комо — озеро на півночі Італії.
 Комо — провінція в Італії, у регіоні Ломбардія.
 Комо — місто в Італії, столиця однойменної провінції,

Комо — місто, штат Міссісіпі
 Комо — місто, штат Північна Кароліна
 Комо — місто, штат Техас
 Комо — переписна місцевість, штат Іллінойс
 Комо — переписна місцевість, штат Вісконсин

Інше 
 КОМО — торгова марка сирів в Україні.
 «Комо» — професійний італійський футбольний клуб з однойменного міста,